Borsato ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Borsato (um 1770–1771–1849), italienischer Bühnenarchitekt und Maler
 Luciano Borsato (* 1966), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Marco Borsato (* 1966), niederländischer Sänger
 Renato Borsato (1927–2013), italienischer Maler